El nombre de iglesia de San Emeterio y San Celedonio o iglesia de los Santos Emeterio y Celedonio es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor a San Emeterio y San Celedonio mártires.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en España 
 Iglesia de San Emeterio y San Celedonio, iglesia católica en la localidad de Cabezón de Liébana, Cantabria;
 Iglesia de San Emeterio y San Celedonio, iglesia católica en la localidad de Dicastillo, Navarra;
 Iglesia de San Emeterio y San Celedonio, iglesia católica en la localidad de Larrabezúa, Vizcaya;
 Ermita de San Emeterio y San Celedonio, iglesia (ermita) católica en la localidad de Lodosa, Navarra;
 Iglesia de San Emeterio y San Celedonio, iglesia (ermita) católica en la localidad de Río Quintanilla, Burgos;
 Iglesia de San Emeterio y San Celedonio, iglesia (ermita) católica en la localidad de Samitier, Huesca;
 Iglesia de San Emeterio y San Celedonio, iglesia católica en la localidad de Taranco de Mena, Burgos;